Iraj Danaeifard (ايرج دانايي فرد em persa), (Teerã, 11 de Março de 1951 - Xiraz, 12 de dezembro de 2018) foi um futebolista iraniano.
 
Nasceu em Teerão e a sua ligação ao futebol começou com seu pai, Ali Danaeifard, foi um dos fundadores do clube de futebol Taj. Iraj Danaeifard tornou-se famoso no Irão enquanto jogava por esse clube, mas também já tinha jogado em outros clubes como o Oghab FC e o Pas.

Ele foi convocado para a Selecção Iraniana de Futebol em 1977 e ajudou a equipa a participar da Copa do Mundo FIFA de 1978. Ele é lembrado pelo golo que marcou contra a Escócia, causando uma surpresa ao empatar com uma selecção de maior destaque no cenário mundial. Depois da Copa do Mundo, retirou-se da selecção com 3 golos. Em  1979, partiu para os Estados Unidos e começou a jogar na equipa Tulsa Roughnecks, permanecendo no clube até 1984 quando a liga acabou. Pouco tempo depois, retirou-se do futebol.

Danaeifard
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978